Amerikai Egyesült Államok
Haddam (Connecticut)
Haddam (Kansas)